Eleonora Anglická (anglicky Eleanor of England, španělsky Leonor Plantagenet, 1161, Domfront/13. října 1162 Rouen – 31. října 1214, Burgos) byla kastilská královna z dynastie Plantagenetů.

Život 
Eleonora byla šestým potomkem anglického krále Jindřicha II. a Eleonory Akvitánské. Jako druhá dcera byla pojmenována po matce, kmotrem byl kronikář Robert z Torigny, který se později stal Eleonořiným životopiscem.

Roku 1170 se provdala za patnáctiletého kastilského infanta Alfonse. Věnem dostala Gaskoňsko a Anglie měla díky sňatku zabezpečenou hranici mezi Akvitánií a Kastílií. Manželství bylo zřejmě spokojené, Eleonora měla na svého manžela velký vliv. Přesvědčila jej, aby v rámci usmíření dceru Berenguelu provdal za leónského krále Alfonse IX. Zemřela zdrcená smutkem krátce po svém muži 31. října 1214. Společně s manželem je pohřbena v dvojitém sarkofágu v cisterciáckém klášteře Las Huelgas v Burgosu.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  José Manuel Cerda, The marriage of Alfonso VIII of Castile and Leonor Plantagenet : the first bond between Spain and England in the Middle Ages, Les stratégies matrimoniales dans l’aristocratie (xe-xiiie siècles), ed. Martin Aurell (Poitiers, 2013) 
  José Manuel Cerda, Leonor Plantagenet y la consolidación política de Castilla en el reinado de Alfonso VIII, Anuario de Estudios Medievales, vol. 2 (2012) 
  José Manuel Cerda, La dot gasconne d’Aliénor d’Angleterre: entre royaume de Castille, royaume de France et royaume d’Angleterre, Cahiers de civilisation médiévale, 54 (2011) 
  Sarkofág 
 Pečeť Eleonory Anglické 
 Tumbo Menor de Castilla, Archivo Histórico Nacional 

Plantageneti
Anglické princezny
Kastilské královny
Zakladatelé klášterů
Úmrtí v Burgosu
Pohřbení v klášteře Las Huelgas
Narození 13. října
Narození v roce 1162
Úmrtí 31. října
Úmrtí v roce 1214
Ženy